Superbus — французька поп-панк-група, створена в кінці1990-х рр. Дженніфер Аяш (Jennifer Ayache). Музика групи об'єднує в собі елементи французького року, американського року 1950-x, 1960-х і 1980-х, а також каліфорнійського панку. Superbus випустили 4 студійних альбоми, останній з яких, Lova Lova, випущений в лютому 2009.

Учасники групи 

 Jennifer Ayache, "Jenn": вокал, гітара;
 Patrice Focone, "Pat": гітара, вокал (дод.)
 Michel Giovannetti, "Mitch": гітара, вокал (дод.)
 François Even: бас-гітара, вокал (дод.)
 Greg Jacks, "Greg": ударні

Дискографія

Студійні альбоми 
 Aéromusical, 19 березня 2002
 Pop’n’Gum, 1 червня 2004
 Pop’n’Gum (перевидано), 14 березня 2005
 Wow, 16 жовтня 2006
 Super Acoustique, 24 березня 2008
 Lova Lova, 9 лютого 2009
 Sunset, 2012

Сингли 
 Tchi-Cum-Bah, 22 жовтня 2002
 Superstar, березень 2003
 Into The Groove, липень 2003
 Monday to Sunday, грудень 2003
 Sunshine, травень 2004
 Radio Song, листопад 2004
 Pop’n'Gum, лютий 2005
 Little Hily, вересень 2005
 Le Rock à Billy, червень 2006
 Butterfly, червень 2006
 Lola, березень 2007
 Travel the World, вересень 2007
 Ca Mousse, березень 2008
 Addictions, листопад 2008
 Apprends-Moi,2009
 Mes Défauts, 2010
 All Alone, 2012
 A La Chaîne, 2012
 Whisper, 2012

Офіційні DVD 
 Live à Paris, 24 березня 2008

Посилання 

 Офіційний сайт Superbus
 Фан-сайт групи Superbus 

Французькі рок-гурти‎
Поп-панк гурти
Жіночий вокал у рок-музиці